Maison-du-Bois, ancienne commune du Doubs, aujourd'hui rattachée à Brey-et-Maison-du-Bois
 Maison-du-Bois, ancienne commune du Jura, aujourd'hui rattachée à Monnet-la-Ville
 Maison-du-Bois, village de la commune belge de Jodoigne dans le Brabant wallon.

À noter qu'il existe également dans le Doubs une commune nommée Maisons-du-Bois-Lièvremont souvent confondue avec Maison-du-Bois.

Musée 
 La Maison du Bois et de la Forêt est un musée situé à Mouchard dans le département du Jura en France.